Brighton Milhouse Sheffield es un personaje de ficción de la comedia televisiva The Nanny. El cual fue interpretado por Benjamin Salisbury.

El incipiente productor 
Brighton es el único hijo de Sara y Maxwell Sheffield. Debido a que es el único varón entre tres hermanos, se siente fuera de lugar y un poco excluido. Así pues, tiene frecuentes riñas con sus dos hermanas, principalmente con la mayor, Maggie. A pesar de ello, también es muy sensible, y era muy amargado en el inicio de su inexistente familia (su padre siempre trabajando, su madre había muerto y sus hermanos sólo eran niñas), y una vez dijo: "¿No hemos de ser una familia en primer lugar?" en respuesta al entusiasmo de Fran por el carnaval de su escuela, el que se celebró para las familias de los alumnos.

Cuando Fran Fine, la nueva niñera, llegó, Brighton no sabía cómo enfrentar las cosas al principio. Quería odiarla como había odiado a todas sus anteriores niñeras, pero descubrió que le gustaba la divertida personalidad de Fran. Él no fue tan expresivo en su vínculo con ella como sus hermanas, pero tomó a Fran como su ejemplo. Trató de fumar cigarrillos una vez, cuando Fran y su mejor amiga Val mencionaron que uno de los chicos malos en su escuela secundaria fumaba mucho y se lo consideraba un dios. Sin embargo, a pesar de que intentó chantajear a Fran para que no entregara a su padre la nota que el director del colegio le había enviado porque lo habían sorprendido fumando, no hizo nada para acusar a Fran cuando finalmente ésta confesó todo el incidente a Maxwell. Es aquí cuando el padre se da cuenta de que a Brighton realmente le agrada su nueva niñera.

Brighton también es la única persona, junto con su padre, que se preocupa mucho cuando Fran comienza a salir con hombres en la temporada 1. Esto se hizo evidente cuando él y su padre se quedaron dormidos en el sofá esperando que Fran regresara de su primera cita.

Brighton también se unió a una liga de Canasta lo que le permitió vincularse mejor con la madre y abuela de Fran, Sylvia Fine y Yetta Rosenberg.

Durante las últimas temporadas, Brighton parece obsesionarse mucho con su fondo fiduciario, o con la posible falta de uno. Cuando alguien dice que ha perdido su fondo fiduciario, él queda en un verdadero estado de shock.

Al final del show, Brighton fue aceptado en la Universidad de Harvard, pero decidió tomarse un año sabático en Europa para viajar y trabajar supuestamente como Mimo. En el episodio final se le ve tomando un avión a Europa, pero junto a su hermana, Maggie, porque "le atemoriza la gente de París!"

Como nota aparte se puede mencionar que Yetta ocasionalmente se refiere a Brighton como "Schmooey" debido a su senilidad.

Personajes de The Nanny
Colegiales ficticios
Católicos ficticios